Die 2. divisjon 1976 war die 14. Spielzeit der zweithöchsten norwegischen Fußballliga.

Modus 
Insgesamt 28 Mannschaften wurden in drei Gruppen eingeteilt. In den Gruppen A und B spielten jeweils zehn Teams, die nicht aus dem Norden des Landes kamen. Die beiden Gruppensieger stiegen in die 1. Divisjon auf. Die Zweitplatzierten der Gruppe A und B spielten zusammen mit dem Sieger der Distriktgruppe IX–X den dritten Aufsteiger aus. Die jeweils letzten zwei Teams stiegen direkt in die 3. divisjon ab, die beiden Drittletzten ermittelten den fünften Absteiger.

In der Distriktgruppe IX–X spielten acht Mannschaften aus den Provinzen Nordland, Helgeland und Troms. Der Sieger qualifizierte sich für die Play-offs zum Aufstieg.

Gruppe A

Gruppe B

Distrikt IX–X

Play-offs

Weblinks 
 2. Division rsssf.no

Fußballsaison 1976
1976